— термин го, обозначающий искусный ход, лучший ход в локальной позиции. Тэсудзи появляются на различных стадиях игры, некоторые из них являются стандартными приёмами в определённых локальных ситуациях; в иных случаях для нахождения нужного хода требуется точный расчёт вариантов игры. Умение видеть тэсудзи связано частично с развитой интуицией игрока, а также со знанием базовых форм го и их свойств. Каждый ход-тэсудзи ведёт к осуществлению какой-либо ставившейся перед игроком задачи — атаке группы камней противника, спасению своей собственной группы, соединению, разрезанию камней соперника и т. д. Способность найти тэсудзи особенно чётко проявляется в стадии тюбана (середины игры), где происходят локальные сражения, атака групп камней. Противоположностью тэсудзи является , в переводной литературе также встречается как антисудзи) — плохой, грубый стиль игры.

Тэсудзи «гнездо журавля» (пример одного из простых тэсудзи с использованием тактики жертвы камня):

В данном примере любой ход белых, кроме (2), позволит чёрным спасти тройку своих камней, попавших в окружение. После жертвы камня, напротив, у чёрных нет выхода. В варианте, показанном на диаграмме, чёрные максимально оттягивают своё поражение, но оно всё равно неизбежно, так как построенная ими группа имеет всего один глаз и никаким способом не может быть соединена с внешними чёрными камнями.

Также термин тэсудзи употребляется в сёги и маджонге.

Литература

Примечания 

Терминология го